Регионы (, или Government Office Regions) — административно-территориальные единицы верхнего уровня в Англии. Каждый регион включает одну или несколько единиц уровня графств.

История 
Деление на регионы было введено в 1994 г. правительством Джона Мейджора.

География 
Девять регионов Англии занимают в общей сложности площадь 130 425 км², полностью покрывают территорию Англии и имеют размеры от полутора (Большой Лондон) до двадцати трёх (Юго-Западная Англия) тысяч км². Семь из девяти регионов омываются водами Атлантического океана (Северным и Ирландским морями, Бристольским заливом, проливами Ла-Манш и Па-де-Кале, эстуариями рек Темза и Хамбер); регионы Западный Мидленд и Большой Лондон имеют только сухопутные границы. Три из девяти регионов Англии граничат с Уэльсом, два региона — с Шотландией, при этом регион Северо-Западная Англия граничит с обеими этими историческими провинциями.

Демография 
В девяти регионах Англии, по данным 2012 года, проживает в общей сложности 53,5 млн человек при средней плотности населения 410 чел./км². В каждом из девяти регионов Англии по отдельности проживает от 2,6 (Северо-Восточная Англия) до 8,7 (Юго-Восточная Англия) млн человек при средней плотности населения от 224 (Юго-Западная Англия) до 5285 (Большой Лондон) чел./км².

Административное деление 
Девять регионов Англии разделены в общей сложности на 6 метропольных графств, 28 неметропольных графств, 55 унитарных единиц, 32 района Большого Лондона, Лондонский Сити и острова Силли, которые, в свою очередь, объединены в 48 церемониальных графств для осуществления ими церемониальных функций. Метропольные и неметропольные графства разделены, соответственно, на 36 метропольных и 201 неметропольный район; унитарные единицы, районы Большого Лондона, Лондонский Сити и острова Силли разделения на районы не имеют.

Список регионов Англии

См. также 
 Административное деление Великобритании

Примечания

Ссылки 
 http://www.boundarycommittee.org.uk/
 https://web.archive.org/web/20060822181333/http://www.odpm.gov.uk/regions/
 https://web.archive.org/web/20080516181202/http://www.gos.gov.uk/national/

Административное деление Англии